Спивако́в — русская и еврейская фамилия. Происходит от  — «певец».

Известные носители 
 Спиваков, Александр Григорьевич (1918—1943) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Спиваков, Борис Яковлевич (1941—2022) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН.
 Спиваков, Василий Васильевич (род. 1942) — советский и российский тренер по боксу.
 Спиваков, Владимир Теодорович (род. 1944) — советский и российский скрипач, дирижёр, основатель камерного оркестра «Виртуозы Москвы».
 Спиваков, Меер Еремеевич (1909—1944) — лейтенант РККА, закрыл своим телом амбразуру дзота.

Спивакова, Сати Зареновна (род. 1962) — российская актриса и телеведущая.

Прочее 
 (5410) Спиваков — астероид.

См. также 
 
 
 Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова